Анисовка —  анисовая водка, а также любой алкогольный напиток на основе аниса.
 Анисовка — внеклассная сортировочная станция Приволжской железной дороги.
 Анисовка — моторвагонное железнодорожное депо.
 Анисовка — сорт яблони домашней.

См. также 
 Эффект анисового ликёра — помутнение прозрачных алкогольных напитков, содержащих анис, при разбавлении водой или сильном охлаждении.